La Sierpe kubai település
 La Sierpe spanyolországi település